Платья — топоним. Может означать:

  — посёлок на Китире в Греции.
 Платья (Тинос) — населённый пункт на острове Тинос в Греции.
 Платья (Эгина) — остров в заливе Сароникос, в архипелаге Диапории.

 Платья-де-Пальма — пляж на Мальорке.

См. также 
 Платия